El término Disco Volante puede referirse a:

 Disco Volante (1995), álbum de Mr. Bungle.
 Disco Volante (f.2000), banda de Suecia.
 Disco Volante, barco de la novela Thunderball (1961) de Ian Fleming.
 Alfa Romeo Disco Volante, prototipo de coche (1952 - 1953).